Das  ist ein System der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), in das sämtliche Schutzgebiete der Erde nach Schutzziel, Schutzmaßnahmen und dem Gebietsmanagement kategorisiert sind (IUCN-Kategorie). Das IUCN-System ist die internationale Referenz für die vielfältigen nationalen Klassifizierungen von Schutzgebieten.

IUCN-Kategorien gibt es nicht nur für Schutzgebiete, sondern es gibt außerdem das Kategoriensystem der IUCN für die Rote Liste gefährdeter Arten und andere Rote Listen. Diese werden hier nicht behandelt, siehe dazu im Artikel Gefährdungskategorie (Naturschutz).

Geschichte 
Die 1948 gegründete IUCN (International Union for Conservation of Nature) verfolgt neben dem übergeordneten Ziel, die Natur zu schützen, auch das Anliegen, einheitliche Kriterien für die Bewertung, die Entwicklung und den Schutz von Ökosystemen zu schaffen. Die Schweizer Nichtregierungsorganisation veranstaltete 1933 eine internationale Konferenz zum Schutz von Fauna und Flora in London. Dort wurden vier Kategorien von Schutzgebieten definiert. 1942 folgte ein weiterer Versuch Naturschutzgebiete einer gewissen Normierung zu unterwerfen. In der Folgezeit richtete die IUCN eine WCPA (World Commission on Protected Areas) ein. Diese stellte 1962 auf der ersten Weltkonferenz über Nationalparks in Seattle Richtlinien für die Einrichtung von Nationalparks und anderen, vergleichbaren Schutzgebieten vor.

In der Folgezeit wurden die Kriterien und Muster von verschiedenen Schutzgebietskategorien immer weiter entwickelt. So entstanden aus zunächst 4 Kategorien 6, später 10. Das heutige System wurde 1978 eingeführt und 1994 überarbeitet. Heute sind wieder 6 Kategorien maßgeblich. Das System findet inzwischen auch bei der Erstellung der UN List of Protected Areas durch das UNEP World Conservation Monitoring Centre Anwendung. Es ist auch weltweit verbreitet in der Planung und dem Design des Schutzzieles neuer Gebiete in Verwendung, wie auch in der Gestaltung rechtlicher Schutzklassen.

IUCN-Kategorien für die Schutzgebiete 
IUCN Protected Area Categories System:
 Kategorie Ia / Ib:  ()
 Schutzgebiet, das hauptsächlich für Zwecke der Forschung oder zum Schutz großer, unbeeinflusster Wildnisareale verwaltet wird
 Kategorie II:  ()
 Schutzgebiet, das hauptsächlich zum Schutz von Ökosystemen und zu Erholungszwecken verwaltet wird
 Kategorie III:  ()
 Schutzgebiet, das hauptsächlich zum Schutz einer besonderen Naturerscheinung verwaltet wird
 Kategorie IV:  ()
 Schutzgebiet, für dessen Management gezielte Eingriffe erfolgen
 Kategorie V:  ()
 Gebiet, dessen Management hauptsächlich auf den Schutz einer Landschaft oder eines marinen Gebietes ausgerichtet ist und der Erholung dient
 Kategorie VI:  ()
 Gebiet, dessen Management der nachhaltigen Nutzung natürlicher Ökosysteme und Lebensräume dient

Prinzip des Kategoriensystems 
Das System stellt keine Hierarchie dar, sondern klassifiziert das Gebiet nach seinem Schutzzielen und des Managements, also der im Schutzgebiet getroffenen Maßnahmen und Verbote. In der Praxis stellt sich aber eine grobe Korrelation zwischen Naturnähe und IUCN-Kategorie ein.

Die letzteren beiden Klassen entsprechen nicht mehr dem Naturschutzgedanken im klassischen Sinne (Wildnisgedanke), sondern einem moderneren Biosphärengedanken, also Gebieten, in denen Ressourcenschonung als Habitat des Menschen zusammen mit der „restlichen“ Natur im Vordergrund steht. Hier werden insbesondere anthropogen geprägte Landschaften als Ökosystem einbezogen, die als Kulturlandschaften umrissen sind. Außerdem fallen darunter Schutzgebiete, die im deutschsprachigen Raum unter Umweltschutz fallen (Schutz der Natur mit der Intention, Interessen des Menschen zu wahren), und ähnliche Schutzgebiete. Diese Trennung ist mit der zeitgenössischen Erkenntnis, dass Naturwerte, etwa die Erholungsfunktion, ebenfalls grundlegendes Interesse des Menschen darstellen, hinfällig geworden.

Die Klasse II () sorgt international für gewisse Verwirrung, sie entstammt dem US-amerikanischen Nationalpark-Konzept, trifft aber keinerlei Aussagen über den „nationalen“ Charakter eines Schutzgebiets: Daher sind in vielen Ländern die Nationalparks – als Schutzgebiete nationaler Bedeutung – nicht in Kategorie II klassierbar. Typisches Beispiel ist der Schweizer Nationalpark, der nach IUCN Ia als Strenges Naturreservat klassiert ist.

Bestand 
Die WDPA-Datenbank, die online-Version der UN List of Protected Areas, gibt folgende Zahlen (Stand Mitte 2014, Zahlen gerundet, mit Prozent des Gesamtbestandes).

Die Zahlen zeigen, dass klassische Naturschutzgebiete (IV)  aller Schutzgebiete weltweit ausmachen, immerhin 6 % strenge Schutzgebiete (Reservate, Ia und Ib) sind, und  aller Gebiete (II und V) zu Erholungszwecken vorgesehen ist.

Die geringe Zahl der Ressourcenschutzgebiete (VI) liegt daran, dass die Klasse zum einen jüngeren Datums ist, und zum anderen raumplanerische Gebiete und wirtschaftliches Interesse (wie Trinkwasserschongebiete, Laichzonen für Speisefisch, Hege-, Paarungs- und Brutschutz von Jagdwild, Lawinenschutzwälder und Überflutungszonen, oder urbane Grüngürtel) Mitte der 2010er noch nicht erfasst wurden.

 Anmerkung: Die Datenbank ist bezüglich der IUCN-Einstufung recht lückenhaft, da sie auf Meldungen nationaler Naturschutzbehörden beruht, die teils (noch) keine Kategorie enthalten, manche Staaten fehlen gänzlich, und es gibt zahlreiche Klassen, die sich per se nicht in IUCN-Kategorien fassen lassen (etwa Natura-2000-Gebiete, die jedoch über die Meldung der Unterschutzstellung nach nationalem Recht kategorisiert werden):
  Not Reported: ; Not Applicable: , zusammen  % (ebenfalls Stand Mitte 2014)

Literatur 
 Shawn J.Leroux et al.: Global protected areas and IUCN designations: Do the categories match the conditions? Biological Conservation. Band 143, Nummer 3, März 2010,

Weblinks 

 IUCN Protected Areas Categories System, iucn.org
 Explore Protected Areas – WPDA-Datenbank der geschützten Gebiete (protectedplanet.net), auch nach IUCN-Kategorie durchsuchbar

Einzelnachweise 

!!
!